Havannah, un jeu de société.
 Havannah, une bière ambrée de Nouvelle-Calédonie.